Усугли́ — село в Тунгокоченском районе Забайкальского края России. Административный центр сельского поселения «Усуглинское».

География 
Расположено на правом берегу реки Усугли (левый приток Ульдурги, бассейн реки Нерчи), в 6,5 км к юго-востоку от районного центра, села Верх-Усугли.

История 
Основано в 1918 году жителями села Алексеевка, отправленных на поиски земель, пригодных для сельского хозяйства. В 1924 году была открыта школа, а в 1929 году создана коммуна им. Будённого, в 1932 году — колхоз «Луч тайги», и машинно-тракторная станция к 1939 году. В 1989 году в селе проживало 1210 человек, в 2002 году — 908 человек. Действует ООО «Плавикошпатовый рудник Усугли». Имеются: детский сад, ФАП, отделение связи.

Население

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Тунгокоченского района